Галл — представник племені галлів.
 Галл — тип давньоримського гладіатора.
 Галл () — поширене прізвище серед діячів Римської імперії.
 Галл, Халл або Голл (, ) — англійські топонім, прізвище, назви спортивних колективів.

Топонім 
 Галл () — повсякденна назва англійського міста Кінгстон-апон-Галл у графстві Східний Йоркшир.
 Галл (Квебек) () — колишнє місто в Канаді, а наразі центральна та найстаріша частина міста Гатіно, Квебек.

Галл — місто, штат Джорджія
 Галл — місто, штат Айова
 Галл — місто, штат Массачусетс
 Галл — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Галл — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Галл — селище, штат Іллінойс
 Галл — переписна місцевість, штат Техас

Ім'я 
 Галл Анонім (, ; кінець XI — початок XII ст.) — автор найстарішої польської хроніки, написаної латинською мовою.
 Галл з Гібернії (, 550—627) — ірландський монах і місіонер, один з апостолів Швейцарії.

Римляни 
 Авл Дідій Галл (; ? — після 57) — державний та військовий діяч часів ранньої Римської імперії.
 Аппій Анній Требоній Галл (; ? — після 108) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Азіній Галл (; 41 рік до н. е. — 33 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Аквілій Галл (; 116 — 44 роки до н. е.) — відомий давньоримський правник часів пізньої Римської республіки.
 Гай Корнелій Галл (; 69 — 26 роки до н. е.) — давньоримський політичний та військовий діяч.
 Гай Сульпіцій Галл (; ? — прибл. 149 до н. е.) — політичний, військовий діяч, астроном часів Римської республіки.
 Гай Цестій Галл (консул 42 року) (; ? — 67) — державний та військовий діяч Римської імперії
 Квінт Огульній Галл (; 330 до н. е.— 250 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Констанцій Галл (; 325/326 — 354) — молодший імператор (з титулом цезаря) у 351—354 роках при головному імператорі Констанції II.
 Луцій Азіній Галл (; I ст. н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Луцій Аніцій Галл (; ? — після 154 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Елій Галл Страбон (; близько 12 — 31) — політик Римської імперії.
 Луцій Каніній Галл (; 88 до н. е. — 44 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Луцій Каніній Галл (; I ст. до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, прихильник Октавіана Августа.
 Луцій Каніній Галл ; ? — після 32) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 2 року до н. е.
 Марк Віпстан Галл (; прибл. 12 до н. е. — після 18) — політичний діяч Римської імперії.
 Мессала Віпстан Галл (; 10 до н. е. — після 53 року) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Требоніан Галл (; 206–253) — імператор Стародавнього Риму у 251—253 роках разом із своїм сином Волусіаном.

Прізвище 
 Альберт Галл (; 1880—1966) — американський фізик-радіотехнік, винахідник, технолог.
 Боббі Галл (; 1939) — один з найзнаменитіших канадських хокеїстів.
 Бретт Галл (; 1964) — американський хокеїст.
 Денніс Галл (; 1944) — канадський хокеїст.
 Джоді Галл (; 1969) — канадський хокеїст.
 Джозефін Галл (; 1877—1957) — американська актриса, володарка премій «Оскар» та «Золотий глобус».
 Карл Кристіан Галл (; 1812—1888) — данський політичний діяч, двічі прем'єр-міністр країни.
 Чак Галл (; 1923/24—2000) — американський ринг-аннонсер та спортивний коментатор.

Спортивні колективи 
 Галл Сіті () — англійський професійний футбольний клуб з міста Кінгстон-апон-Галл.

Інше 
 Галли — кельтські племена на території історичної області Галлія.
 «Помираючий Галл» — антична мармурова скульптура, що зберігається у Капітолійських музеях Рима.
 Сульпіцій Галл (кратер) () — великий ударний кратер на південно-західному кордоні моря Ясності, видимої сторони Місяця.

Див. також 
 Гал